Zpěvník je kniha obsahující texty písní; tento název dále může znamenat:

 hudební alba
 Zpěvník (album, 1997) – kompilace písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře vydané roku 1997
 Zpěvník (album, 2002) – kompilace písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře vydané roku 2002
 jiný význam
 Zpěvník (Petrarca) – básnická sbírka Francesca Petrarcy z roku 1368
 součást názvu
 Evangelický zpěvník – kancionál vydaný českobratrskou církví evangelickou roku 1979
 Jednotný katolický zpěvník – kancionál vydané římskokatolickou církví na Slovensku roku 1937
 Velký heidelberský zpěvník – sbírka básní a písní z počátku 14. století